Kaukasuskrieg:
 Kaukasuskrieg (1817–1864), Krieg des Russischen Reiches gegen nordkaukasische Bergvölker
 Kaukasuskrieg 2008, Krieg zwischen Georgien einerseits und Südossetien, Abchasien und Russland andererseits